Dommartin ist der Name folgender Orte

in der Schweiz:
 Dommartin VD, aufgehobene politische Gemeinde im Bezirk Gros-de-Vaud, Kanton Waadt

in Frankreich:
 Dommartin (Ain), ehemalige Gemeinde im Département Ain
 Dommartin (Doubs), Gemeinde im Département Doubs
 Dommartin (Nièvre), Gemeinde im Département Nièvre
 Dommartin (Rhône), Gemeinde im Département Rhône
 Dommartin (Somme), Gemeinde im Département Somme
 Dommartin-aux-Bois, Gemeinde im Département Vosges
 Dommartin-Dampierre, Gemeinde im Département Marne
 Dommartin-la-Chaussée, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Dommartin-la-Montagne, Gemeinde im Département Meuse
 Dommartin-le-Coq, Gemeinde im Département Aube
 Dommartin-le-Franc, Gemeinde im Département Haute-Marne
 Dommartin-le-Saint-Père, Gemeinde im Département Haute-Marne
 Dommartin-lès-Cuiseaux, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Dommartin-lès-Remiremont, Gemeinde im Département Vosges
 Dommartin-lès-Toul, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Dommartin-lès-Vallois, Gemeinde im Département Vosges
 Dommartin-Lettrée, Gemeinde im Département Marne
 Dommartin-sous-Amance, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Dommartin-sous-Hans, Gemeinde im Département Marne
 Dommartin-sur-Vraine, Gemeinde im Département Vosges
 Dommartin-Varimont, Gemeinde im Département Marne

Dommartin ist der Familienname folgender Personen: 
 Elzéar-Auguste Cousin de Dommartin (1768–1799), französischer General
 Solveig Dommartin (1961–2007), französische Schauspielerin